RBR steht für:
 Red Bull Racing, ein österreichischer Formel-1-Rennstall mit Sitz im englischen Milton Keynes
 Regio-Bus-Rheinland, ein Subunternehmen der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK), ein Verkehrsunternehmen mit Sitz in Köln
 Richard Burns Rallye, ein Computerrennspiel
 Flughafen Rio Branco, IATA-Code des Flughafens der Stadt Rio Branco in Brasilien
 Bahnhof Bruchsal nach DS 100
 Powiat Brzozowski in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung